Deze pagina beschrijft de kwalificatie voor het tennistoernooi op de Olympische Zomerspelen 2008.

Disciplines 
Er worden vier disciplines gehouden:
enkelspel, mannen (64 deelnemers)
enkelspel, vrouwen (64 deelnemers)
dubbelspel, mannen (32 dubbels)
dubbelspel, vrouwen (32 dubbels)
De winnaars worden bepaald via een knock-outsysteem.

Deelnemers 
Elk land mag maximaal 6 spelers afvaardigen en dit zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Vier spelers voor het enkelspel en twee spelers voor het dubbelspel, landen met een hoge dubbelranking mogen een tweede dubbelteam afvaardigen, bestaande uit twee spelers die ook in het enkelspel uitkomen.

Enkelspel 
In totaal zijn 56 spelers meteen geplaatst voor het olympisch toernooi: in principe is dit de top-56 van de wereld op 9 juni 2008, met een maximum van 4 spelers per land. Daarbij moet rekening worden gehouden met de minimumvereisten voor deelname van de ITF, het IOC en het NOC van elk land. Bovendien bedeelt de ITF zes plaatsen toe, bij de mannen en bij de vrouwen, aan spelers die niet aan de kwalificatiecriteria hebben voldaan, maar op basis van eerdere resultaten of rankings volgens de ITF een meerwaarde voor het toernooi betekenen. Bij de selectie door de tripartitecommissie werd rekening gehouden met continentale vertegenwoordiging. De ITF maakte ook een lijst met reservespelers bekend.

Van de top twintig van de wereldranglijst bij de mannen, ontbreken alleen Andy Roddick en Richard Gasquet. Roddick wil zich optimaal kunnen voorbereiden op de US Open en Gasquet sloeg een uitnodiging af. Ook Fernando Verdasco komt niet in actie op de spelen, hij is de vijfde Spanjaard op de ranking.

Bij de vrouwen haakte Anna Tsjakvetadze af, Marion Bartoli komt niet in aanmerking voor deelname omdat ze niet het vereiste aantal keren uitkwam voor Frankrijk in de Fed Cup.

Dubbelspel 
Bij het dubbelspel zijn de 10 beste dubbels volgens de wereldranglijst van 9 juni 2008 direct geplaatst. De overige plaatsen zijn door de ITF toegekend aan dubbels gebaseerd op de wereldranking en continentale en nationale vertegenwoordiging, totdat een totaal van 86 mannen en 86 vrouwen (enkelspel en dubbelspel) is bereikt.

Kwalificatie, samenvatting 
In totaal doen 48 landen mee aan het tennistoernooi.

*Het cijfer tussen haakjes geeft het aantal spelers aan dat alleen in het dubbelspel meedoet.

Enkelspel 
In de onderstaande lijst staat de wereldranglijst van 9 juni 2008. In de kolom "rang" staat het nummer op de wereldranglijst. In de kolom "nr." staat het plaatsingsnummer op de Spelen. Spelers met een rode achtergrond zijn niet geplaatst; meestal omdat het maximaal aantal toegestane spelers al is bereikt.

Mannen

Vrouwen

PR = Beschermde ranking: Dominik Hrbatý, Mary Pierce, Samantha Stosur, Milagros Sequera en Jie Zheng hebben een beschermde ranking voor deelname aan de Olympische Spelen, ze kwamen wegens blessures lange tijd niet in actie en zijn daarom weggezakt op de wereldranglijst.

Deelname Schüttler 
Op 4 augustus 2008 werd de Duitser Rainer Schüttler in het gelijk gesteld door het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) in een rechtszaak die hij had aangespannen tegen de ITF. Hierop moest hij alsnog tot het deelnemersveld worden toegelaten, dat ten koste ging van zijn landgenoot Denis Gremelmayr
Op de wereldranglijst van 9 juni, die als maatstaf gold voor de Spelen, stond Schüttler te laag op de ranglijst en mocht niet deelnemen. Hij haalde vervolgens de halve finale van Wimbledon waardoor hij van de 94e naar de 31e plaats op de wereldranglijst steeg. Duitsland had op basis van de wereldranglijst recht op één deelnemer op de Spelen en wees Schüttler aan om die plaats in te vullen. Het ITF ging hier niet mee akkoord en een rechtszaak volgde. Deze werd in het voordeel van Schüttler beslist, omdat het CAS van oordeel is dat een NOC een deelnamebewijs vrij mag invullen, zoals dat ook voor andere sporten geldt.

Dubbelspel

Mannen 

^ Spelers zijn ook gekwalificeerd voor het enkelspel

Vrouwen 

^ Spelers zijn ook gekwalificeerd voor het enkelspel

Tennis op de Olympische Zomerspelen 2008